Amerikai Egyesült Államok
 Elkton (Colorado)
 Elkton (Dél-Dakota)
 Elkton (Florida)
 Elkton (Kentucky)
 Elkton (Maryland)
 Elkton (Minnesota)
 Elkton (Missouri)
 Elkton (Ohio)
 Elkton (Oregon)
 Elkton (Tennessee)
 Elkton (Virginia)

 Kanada
 Elkton (Kanada)